Купата на носителите на купи 1965/66 е шестото издание на турнира за европейски носители на национални купи по футбол. В него участват 31 клуба от 30 страни, сред тях настоящият носител на трофея Уест Хам Юнайтед, 25 актуални носители на национални купи и 5 загубили финалиста (Кардиф Сити, Флориана, Стандар Лиеж, Лимерик и Винер Нойщад).

Финалът се играе на 5 май 1966 г. на Хемпдън Парк в Глазгоу.

Предварителен кръг 
Първите срещи се състоят между 24 август и 7 октомври, а реваншите са между 12 септември и 13 октомври 1965 г.

Първи кръг 
Първите срещи се състоят между 24 октомври и 24 ноември, а реваншите са между 28 октомври и 15 декември 1965 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят между 12 януари и 2 март, а реваншите са между 26 януари и 16 март 1966 г.

1 Футболната секция на Ауфбау Магдебург става самостоятелен клуб на 22 декември 1965 г. и се нарича занапред 1. ФК Магдебург.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 5 и 14 април, а реваншите са на 19 април 1966 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1965/66
 Купа на панаирните градове 1965/66

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КНК 1965/66 

Купа на носителите на купи